Крот:

 Кротовые () — семейство насекомоядных млекопитающих.
 Обыкновенные кроты () — род семейства кротовых.
 Крот — сотрудник спецслужб, сотрудничающий с противником.
 Торговая марка
 «Крот» — марка советского и российского мотокультиватора.
 «Крот» — марка советского средства бытовой химии для устранения засоров канализационных труб.
 «Крот» — бренд российского издательства «Перископ», под которым издаются издания интеллектуально-развлекательного направления.

 Фамилия
 Крот, Николай Николаевич (род. 1933) — советский химик, лауреат Государственной премии СССР.
 Крот, Сергей Константинович (род. 1980) — белорусский футболист и тренер.
 Крот, Юрий Михайлович (род. 1968) — белорусский футболист и тренер.
 Прозвище
 Крот — прозвище Ганса Молмана, персонажа сериала «Симпсоны».

См. также 
 
  (значения)